Název Akkol může znamenat:

 Akkol (Kostanajská oblast) — jezero v Kostanajské oblasti v Kazachstánu
 Akkol (Žambylská oblast) — jezero v Žambylské oblasti v Kazachstánu

 Akkol (Akmolská oblast) — město v Akmolské oblasti v Kazachstánu
 Akkol (Almatinská oblast) — vesnice v Almatinské oblasti v Kazachstánu